Carlos Castro (jornalista) (1945-2011) — jornalista e cronista social português 
 Carlos Castro (futebolista)  (n. 1972) — futebolista costarriquenho

Desambiguações de antropônimos